Пиримов — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Пиримов, Гурбан Бахшали оглы (1880—1965) — азербайджанский тарист, народный артист Азербайджанской ССР (1931).

Топоним

Казахстан 
Пиримов — село в Казалинском районе Кызылординской области Казахстана.